Edmund Monson kan syfta på:

* Sir Edmund Monson, 1:e baronet (1834–1909), brittisk diplomat
 Sir Edmund Monson, 3:e baronet (1883–1939), brittisk diplomat